|-
| 124301 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124302 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124303 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124304 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124305 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124306 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124307 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124308 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124309 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124310 - || || 18 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124311 - || || 21 d'agost, 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 124312 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124313 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124314 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124315 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124316 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124317 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124318 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124319 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124320 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124321 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124322 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124323 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124324 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124325 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124326 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124327 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124328 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124329 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124330 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124331 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124332 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124333 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124334 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124335 - || || 24 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124336 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124337 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124338 - || || 24 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124339 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124340 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124341 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124342 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124343 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124344 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124345 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124346 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124347 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124348 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124349 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124350 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124351 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124352 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124353 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124354 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124355 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124356 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124357 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124358 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124359 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124360 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124361 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124362 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124363 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124364 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124365 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124366 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124367 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124368 - || || 24 d'agost, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 124369 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124370 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124371 - || || 25 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124372 - || || 26 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124373 - || || 26 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124374 - || || 26 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124375 - || || 26 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124376 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124377 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124378 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124379 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124380 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124381 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124382 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124383 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124384 - || || 25 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124385 - || || 26 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124386 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124387 - || || 27 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124388 - || || 26 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124389 - || || 28 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124390 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124391 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124392 - || || 29 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124393 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124394 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124395 - || || 22 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124396 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124397 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124398 - || || 22 d'agost, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 124399 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124400 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4